Станко Буханац (Сремска Митровица, 27. фебруар 1914 — Београд, 3. јануар 1964) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 
 

Дугометражни филм | ТВ филм | ТВ серија
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|14
|11
|26
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|4
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|4
|4
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|15
|19
|35
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1947
| Живјеће овај народ
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1951
| Мајор Баук
| /
|-
! 1952
| Сви на море
| Инспицијент
|-
! 1953
| Циганка
| Писар у општини
|-
! 1955
| Њих двојица
| /
|-
! 1956
| Путници са Сплендида
| Шјор Луко
|-
! 1956
| Михаил Строгов
| Вендеур чевал 2 
|-
! 1956
| Ципелице на асфалту
| Чувар у зоо врту (сегмент "Зорица")
|-
! 1958
| Рафал у небо
| /
|-
! 1958
| Четири километра на сат
| Службеник осигурања
|-
! 1958
| Три корака у празно
| Жиле
|-
! 1958
| Погон Б
| Максо
|-
! 1959
| -{Il vendicatore}-
| /
|-
! 1959
| Пукотина раја
| /
|-
! 1959
| Ветар је стао пред зору
| Жељезничар
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Дан четрнаести
| Макса
|-
! 1960
| Партизанске приче
| /
|-
! 1960
| Боље је умети
| /
|-
! 1961
| Први грађанин мале вароши
| /
|-
! 1961
| Лето је криво за све
| Улични продавац новина
|-
! 1962
| Чудна девојка
| Рецепционер у студентском дому
|-
! 1962
| Сибирска леди Магбет
| /
|-
! 1962
| Звиждук у осам
| Портир 
|-
! 1962
| Саша
| /
|-
! 1963
| Човек и звер
| Бланчи
|-
! 1963
| Човјек са фотографије
| Бакалин
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1959
| Карташи
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Сплетка и љубав
| /
|-
! 1961
| Суђење Мери Дуган
| /
|-
! 1963
| Кир Јања
| Кир Дима
|-
! 1963
| Два пресудна дана
| Гаврило
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1914.
Умрли 1964.
Српски глумци
Југословенски глумци
Митровчани (Сремска Митровица)